Бернсвил има више значења:
 Бернсвил (Западна Вирџинија)
 Бернсвил (Минесота)
 Бернсвил (Мисисипи)
 Бернсвил (Северна Каролина)